En Argentina, Capitán Sarmiento puede estar vinculado o corresponder a los siguientes artículos de Wikipedia:

Antroponimia 
 Domingo Fidel Sarmiento (1845-1866), militar argentino, que combatió con grado de capitán en la Guerra de la Triple Alianza.

Toponimia 
 Partido de Capitán Sarmiento, división administrativa de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Capitán Sarmiento, localidad de Argentina.

Miscelánea 
 Estación Capitán Sarmiento, estación ferroviaria ubicada en la localidad del mismo nombre, provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Rally de Capitán Sarmiento, competición del Campeonato Federal de Rally, que se desarrolla en caminos de tierra y rocas en Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires, Argentina.